Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 85. und 10. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Zum sechsten Mal in Folge und nun letzten Mal wurde der ukrainische Weltrekordinhaber Serhij Bubka Weltmeister, 1988 war er zudem Olympiasieger und 1986 Europameister. Bis 1991 war er für die Sowjetunion gestartet. Den zweiten Rang belegte der Olympiasieger von 1992 – damals für das sogenannte Vereinte Team startend – und zweifache WM-Medaillengewinner (1993: Bronze / 1995 Silber) Maxim Tarassow aus Russland. Bronze ging an den US-Amerikaner Dean Starkey.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der ukrainische Weltmeister Serhij Bubka verbesserte seinen eigenen WM-Rekord im Finale am 10. August noch einmal um einen Zentimeter auf 6,01 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
8. August 1997, 17:30 Uhr

38 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,75 m. Nach Abschluss aller Versuche über 5,70 m waren nur noch dreizehn Springer im Wettbewerb. Die Jury entschied, diese dreizehn Athleten (hellgrün unterlegt) zum Finale zuzulassen, so musste die Sprunghöhe von 5,75 m nicht mehr angegangen werden.

Gruppe A 

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Stabhochspringer:

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Stabhochspringer:

Finale 
10. August 1997, 17:30 Uhr

Video 
 Men's Pole Vault World Athletics Championships Athens 1997 auf youtube.com, abgerufen am 13. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Men Pole VaultAthletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 21. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Pole Vault, Athens 1997, S. 166 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 21. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Marousi